Trapped on Cleveland 3 —
второй и последний выпущенный при жизни студийный альбом американского рэпера Lil Keed. Он был выпущен 7 августа 2020 на лейблах YSL Records и 300 Entertainment. Это последний релиз в серии альбомов Trapped on Cleveland. Альбом содержит гостевые участия Янг Тага, Фьючера, Трэвиса Скотта, Lil Baby, Ty Dolla Sign и 42 Dugg. Альбом был спродюсирован Aarne, JetsonMade, Earl on the Beat, T-Minus и Wheezy и другими.

История 
Trapped on Cleveland 3 является первым альбомом из серии Trapped on Cleveland выпущенным на цифровых площадках. Lil Keed объясняет, почему так произошло:

Синглы 
Первый сингл «Fox 5» при участии Gunna был выпущен 12 июня 2020. В тот же день был выпущен видеоклип. «She Know» при участии Lil Baby был выпущен 3 августа 2020, как второй сингл с альбома.

Список композиций 
Адаптировано под BMI и Tidal.

Примечания
  неуказанный сопродюсер

Участники записи

Примечания 

Альбомы 2019 года
Хип-хоп-альбомы США
Альбомы YSL Records
Альбомы Lil Keed
Альбомы, спродюсированные Aarne